Тубаран ( — акула).

 Тубаран — газоносное месторождение в Мозамбикском проливе.
 Тубаран — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Тубаран — городская агломерация в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Тубаран — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.